Calixte ist der Familienname folgender Personen:

 Démosthènes Pétrus Calixte, haitianischer Politiker, Diplomat und Offizier 
 Widlin Calixte (* 1990), haitianischstämmiger Fußballspieler aus den Turks- und Caicosinseln

Siehe auch:
 Calixt